Сборная Антрима по гэльским играм, как орган управления — Антримский совет Гэльской атлетической ассоциации  или Совет графства Антрим при Гэльской атлетической ассоциации (, ), транслитерированное название Антрим ГАА — команда графства Антрим, выступающая в соревнованиях Гэльской атлетической ассоциации. Относится к числу 32  острова Ирландия, заведует развитием гэльских игр в графстве Антрим как на уровне отдельных команд, так и всего графства.

Хёрлинг 
Антрим является единственным графством, чья команда играла в финале : в 1943 году Антрим вышел в финал, переиграв сначала Голуэй со счётом 7-0 — 6-2, а затем и  со счётом 3-3 — 1-6, однако проиграл финал . До этого, в 1947 году Антрим вышел в финал первенства дублёров Ольстера, проиграв . В 1945, 1993 и 1995 годах Антрим выходил в финал Кубка Ulster Railway.

С 1983 года начался прогресс благодаря игре клуба «Лохгил» и выступлению вратаря Ниалла Паттерсона, что привело к выходу в финал Всеирландского чемпионата 1989 года; в том же году благодаря игре Кирана Барра, члена первой сборной звёзд от Антрима, в финал клубного чемпионата вышел белфастский клуб «Росса». В полуфинале антримцы нанесли поражение Оффали со счётом 4-15 — 1-15, но в финале проиграли команде . В 1991 году в полуфинале с разницей в два очка Антрим потерпел поражение от . В 1995, 1996 и 2003 годах «Данлой» выходил в финалы всеирландского клубного чемпионата, однако все три раза проиграл (первый раз в переигровке, два последующих разгромно без переигровок).

Достижения

Всеирландские турниры 
 Обладатели : 2006
 : 1970
 : 2002
 : 1971
 : чемпионы второго дивизиона (1956, 1970, 2003)
 Всеирландские чемпионы Б: 1978, 1981, 1982
 Обладатели : 2006

Ольстер 
 : 55 раз (1900/1901, 1903—1905, 1907, 1909—1911, 1913, 1916, 1924—1931, 1933—1940, 1943—1949, 1989—1991, 1993—1994, 1996, 1998—1999, 2002—2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
 : 24 раза (1964—1967, 1970, 1972—1974, 1976, 1978—1982, 1988, 1989, 1991, 1992, 1994—1996, 1998—2000, 2002, 2006, 2009—2016)
 : 56 раз (1931, 1933, 1935—1941, 1945—1956, 1958—1966, 1969, 1970, 1986—1988, 1992, 1993, 1995—1999, 2000—2015
 : 14 раз (1950—1955, 1957—1959, 1961, 1963, 1966, 1968, 1969)
 : 5 раз (1966, 1967, 1969, 1970, 1973)

Игроки сборной звёзд 
 1988: 
 1989: , 
 1991: 
 1993:

Гэльский футбол 
В 1911 и 1912 годах Антрим стал первым графством, чья сборная дошла до финала Всеирландского чемпионата по гэльскому футболу, однако оба раза финал антримцы проиграли. Сам факт попадания Антрима в полуфинал Всеирландского чемпионата 1911 года стал неожиданностью: из-за болезни руководителя Ольстерского совета ГАА чемпионат не разыгрывался, и Антриму пришлось играть против  фактически без подготовки, однако сборная Антрима победила 3-1 — 1-1. В 1912 году полуфинал против  проходил в сильный дождь, что сказалось на результате — 3-5 — 0-2 в пользу Антрима (впрочем, сказался и опыт Антрима, который проводил чемпионат города с 1908 года).

В 1946 году Антрим заявил команду, которая считается одной из лучших в истории графства: благодаря отличной игре руками и двум голам в ворота в исполнении Джо Маккаллина Антрим победил сборную Кавана в финале чемпионата Ольстера, однако во всеирландском полуфинале антримцы проиграли Керри. Строительство и открытие стадиона  привело к скачку популярности игр в Белфасте, однако с конца 1960-е годы клуб стали сотрясать политические проблемы, вызванные межрелигиозным конфликтом: в 1969 году в результате теракта лоялистов погиб Дин Джо Макгроган, забивший несколько голов, выведших Антрим в финал всеирландского чемпионата до 21 года (Антрим победил в том розыгрыше). За год до этого также Антрим выиграл школьный всеирландский чемпионат, победив Голуэй (в 1971 году в финале проиграл ). В 2000 году Антрим дошёл до полуфинала Всеирландского чемпионата, где проиграл ; в 2008 году выиграл , обыграв  и взяв реванш за прошлогоднее поражение, а в 2009 году впервые за 31 год вышел в финал чемпионата Ольстера, проиграв Тирону.

Достижения 
 : 1968
 : 1969
 Всеирландские чемпионы среди команд второго эшелона: 1999
 Обладатели : 2008
 Обладатели : 1946
 Обладатели : 1941, 1942, 1945, 1946, 1966, 1981
 Обладатели : 1944, 1946, 1948
 Чемпионы Ольстера: 10 раз (1900, 1901, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1946, 1951)

Игроки сборной звёзд 
 1971: 
 1980:

Камоги

История 
Антрим является шестикратным всеирландским чемпионом и 10-кратным финалистом Всеирландского чемпионата. В 1908 году в графстве был основан первый клуб по камоги под названием «Банба», позже к нему присоединились клубы «Кроули», «Митчелл» и «Ардойн», но вскоре все они прекратили существование. Возрождение камоги состоялось в 1927 году, в 1934 году в Белфасте, юго-западном и северном Антриме существовали свои лиги. С 1945 по 1947 годы команда выиграла три Всеирландских чемпионата подряд благодаря отстранению Дублина, работе собственно дублинского тренера Чарли Макмэхона и двух финалах, сыгранных на стадионе , что позволило считать Антрим «вотчиной камоги». На клубном уровне почти все ольстерские чемпионаты выигрывались белфастскими клубами «», «Сент-Малачис» и «Сент-Терезас» и командами «» и «».

В 1956 году в полуфинале всеирландского чемпионата Антрим нанёс поражение Дублину, лишив его возможности выиграть 19-й подряд титул всеирландского чемпиона. В 2008 году клуб «О’Донован Росса» выиграл всеирландский клубный чемпионат, обыграв команду «» со счётом 2-15 — 1-10. В 2010 году «Антрим» выиграл всеирландский чемпионат среди дублёров, обыграв  со счётом 2-12 — 0-12.

Среди выдающихся игроков выделяются член команды года , игроки года  и , попадавшая в символическую сборную , обладательница премии Gradam Tailte , звёзды всеирландского чемпионата ,  и Тереза Кирнс, ,  и . Должность президента Ассоциации камоги занимали ,  и .

В 2010—2015 годах в графстве действовал план развития камоги под девизом «Наша игра, наша страсть» (); к 2015 году планировалось создать пять новых клубов по этому виду спорта.

Достижения 
 : 6 раз (, , , , , )
 : 2001, 2003
 : 1997, 2010.

Женский гэльский футбол

Достижения 
 : 2009, 2012

 Победы клубов Антрима в клубных чемпионатах 
 : 1983, 2012 ()
 : 2014 ()
 : 2015 ()
 ''': 2010 (, Белфаст)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт сборной Антрима по гэльским играм и Антримского совета ГАА 
 Информация о командах Антрима и сборной графства на Hogan Stand 

Антрим
Гэльские игры в Антриме
Антрим
Антрим